En détresse est un court métrage français réalisé par Georges-André Lacroix, sorti en 1913
 En détresse est un court métrage français réalisé par Henri Pouctal, sorti en 1918
 En détresse est un téléfilm américain réalisé par Tom McLoughlin et diffusé en 2005